Сокращение НЭС может означать:
 Научно-экспедиционное судно — см. Научно-исследовательское судно.
 Национальная электрическая сеть — совокупность электрических станций, подстанций, распределительных устройств, линий электропередачи и других компоненов электрических сетей в пределах государства; такие совокупности выделяются, в частности, законами таких государств, как Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.
  — экспедиционные войска Новой Зеландии периода Первой и Второй мировых войн.